John Read (piraat) (17e eeuw), Engels piraat
 John Read (advocaat) (1797-1874), Amerikaans advocaat
 John Read (diplomaat) (1837-1896), John Meredith Read, Amerikaans advocaat
 John Read (advocaat en bankier) (1769-1854), Amerikaans advocaat en bankier
 John Read (rechtsgeleerde) (1888-1973), John Erskine Read, Canadees rechtsgeleerde, hoogleraar, politicus en rechter
 John Read (producer) (1920-2006), Amerikaans televisiemaker, werkte samen met Gerry Anderson
 John Read (nationalist) (1937-1985), John Kingsley Read, voorzitter van het British National Front en oprichter van de National Party
 John Read (documentairemaker) (1923-2011), producent van kunstdocumentaires voor de BBC van 1951-1983
 John Read (bobsleeër), Engels Olympisch (1956) bobsleeër
 John Read (langlaufer), Engels Olympisch (1992) langlaufer
 John Read (psycholoog), Nieuw-Zeelands klinisch psycholoog verbonden aan de Universiteit van Auckland
 John Read (singer-songwriter), John Dawson Read, Engels singer-songwriter

Zie ook
John Reid (doorverwijspagina)